Короле́вский сове́т () — орган власти при короле.

 Большой королевский совет — в средневековой Европе орган монархической власти.
 Королевский совет (Франция) (фр.) — при старом режиме.
 Королевский совет (Испания) ()

См. также 

 Тайный совет Великобритании
 Тайный совет Англии (англ.)